Gallup bezeichnet

 Gallup Organization, US-amerikanisches Meinungsforschungsinstitut
 Gallup International Association, weltweiter Verbund von Meinungsforschungsunternehmen
 Gallup-Gletscher, Gletscher in der antarktischen Ross Dependency

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gallup (Kentucky)
 Gallup (New Mexico)
 Gallup (Ohio)
 Gallup (South Dakota)
 Gallup City (Montana)
 Gallup Mills (Vermont)

Gallup ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gallup (1796–1851), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Annie Gallup, US-amerikanische Folksängerin
 Cliff Gallup (1930–1988), US-amerikanischer Gitarrist
 David Gallup (1808–1883), US-amerikanischer Politiker
 Donald Gallup (1913–2000), amerikanischer Literaturwissenschaftler, Bibliothekar und Bibliograph
 Ernest Joseph Gallup (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 Felicity Gallup (* 1969), walisische Badmintonspielerin englischer Herkunft
 George Gallup (1901–1984), US-amerikanischer Meinungsforscher

 Michael Gallup (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Simon Gallup (* 1960), britischer Musiker

Siehe auch:
 Gallop